Міжнародний конгрес промисловців та підприємців (МКПП) — спілка громадських об'єднань бізнесу, міждержавне неурядове об'єднання.

Створений у 21 лютого 1992 в Москві за ініціативою Російського союзу промисловців та підприємців, а також об'єднань ділових кіл колишніх республік СРСР.

Станон на червень 2010 до МКПП входять найбільші громадські об'єднання бізнесу 27 країн, в тому числі Польщі, Угорщини, Росії, Китаю, Казахстану, Італії, Бразилії, Південно-Африканської Республіки та Індонезії.

Завданням МКПП є сприяння у реалізації великих міжнародних інфраструктурних проектів у машинобудуванні, транспортній галузі, сфері економічної безпеки, в тому числі завдяки співпраці з такими міжнародними і регіональними структурами, як ЄС, СНД, ЄврАзЕС тощо.

Головою ради МКПП є президент УСПП Анатолій Кінах.

Посилання 
 Офіційний сайт , 

Громадські організації